

Onomastica
Ildebrando – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Ildebrando – re dei Longobardi
Ildebrando – vescovo di Bagnoregio
Ildebrando – vescovo di Benevento
Ildebrando – vescovo di Firenze
Ildebrando – vescovo di Roselle
Ildebrando de Hemptinne – abate belga

Pagine correlate
Hildebrand